Мир — стан спокою і гармонії, період між війнами
 Мир — світ, громада, народ (заст. миряни)
 Мир — сільська громада у Російській імперії
 «Мир» — серійні ЕОМ, створені українським інститутом кібернетики
 «Мир» — орбітальна станція
 Мир — кімберлітова трубка
 «Мир» — готель у Сєвєродонецьку
 «Мир» — футбольний клуб з села Горностаївки Новотроїцького району Херсонської області
 «Мир» — п'єса Арістофана

Мир — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Мир — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область

Див. також 
 Вулиця Миру
 Сквер Миру

Посилання 
 Мир  //